Ларраури () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ларраури, Оскар (род. 1954) — аргентинский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Ларраури, Хуанита (1910—1990) — аргентинская певица танго, политик, одна из первых женщин-сенаторов Аргентины.
 Гиард Ларраури, Адольфо (1860—1916) — испанский художник-импрессионист.